Bergerove tablice je sustav razrade rasporeda natjecanja po kolima za cijelu sezonu unutar jedne lige. Pojam je izvorno nastao za šahovska natjecanja, ali se koristi u svim športovima koji se igraju ligaškim sustavom. Sustav nosi naziv prema Johannu Bergeru, austrijskom šahovskom majstoru s prijelaza iz XIX. u XX. stoljeće, začetniku ovoga sustava.

Bergerove tablice primjenjuju se na način da se izvrši ždrijeb kojim se svakom sudioniku (ekipi ili natjecatelju, za pojedinačne športove) dodjeli jedan broj, od 1 do ukupnog broja sudionika. Nakon toga se prema ovim tablicama dobivaju natjecateljski parovi za jednokružni sustav natjecanja, dok se za dvokružni sustav druga polovica natjecanja igra po istom rasporedu, samo sa zamjenom domaćinstva. Teoretski ne postoji brojčano ograničenje sudionika za mogućnost razrade rasporeda unutar lige, dolje su primjeri razrade za lige od 3 do 30 sudionika. Ako je neparni broj sudionika u ligi, onda se koristi sustav za lige s jednim članom više, s tim da zadnji broj ne dobiva niti jedan sudionik, a u svakom kolu je slobodan onaj kojem je „protivnik” taj najveći, nedodijeljeni broj.

3 ili 4 sudionika

5 ili 6 sudionika

7 ili 8 sudionika

9 ili 10 sudionika

11 ili 12 sudionika

13 ili 14 sudionika

15 ili 16 sudionika

17 ili 18 sudionika

19 ili 20 sudionika

21 ili 22 sudionika

23 ili 24 sudionika

25 ili 26 sudionika

27 ili 28 sudionika

29 ili 30 sudionika 

Šport
Šah